Walterswil ist der Name folgender Orte in der Schweiz:

 die Gemeinde Walterswil SO im Kanton Solothurn
 die Gemeinde Walterswil BE im Kanton Bern
 die Ortschaft Walterswil ZG in der Gemeinde Baar im Kanton Zug